32. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 23 - 24 lutego 1974 roku w holenderskim Heerenveen. Zawodniczki startowały na sztucznym torze na IJsstadion Thialf. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Po raz czwarty najlepsza była Holenderka Atje Keulen-Deelstra. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 29 łyżwiarek z 13 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki 
NC - nie zakwalifikowała się, f - wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 
 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1974 w sportach zimowych